Habo este o localitate în Municipiul Habo in Suedia. Conform unor estimări oficiale din 2010, localitatea avea o populație de 6 883 locuitori.

Demografie

Note

Legături externe 

Localități din Suedia